Bistumsliga bezeichnet zwei Freizeitfußballligen, die sich regional durch die Grenzen ihres Bistums einordnen lassen:

 Bistumsliga Berlin
 Bistumsliga Görlitz